Boros Miklós (1903–?) magyar labdarúgó
Boros Miklós (?–) magyar főorvos, szülész-nőgyógyász (Debrecen, Kenézy-kórház)
Boros Miklós (1960–) magyar közgazdász, diplomata, nagykövet